Sint-Martinuskapel (Alphen), een kapel in de buurtschap Druisdijk nabij Alphen in de Nederlandse gemeente Alphen-Chaam 
 Sint-Martinuskapel (Bever), een kapel in de Belgische gemeente Bever
 Sint-Martinuskapel (Houthem), een kapel in Houthem in de Nederlandse gemeente Valkenburg aan de Geul
 Sint-Martinuskapel (Sint-Oedenrode), een kapel in Sint-Oedenrode in de Nederlandse gemeente Meierijstad
 Sint-Martinuskapel (Westmalle), een kapel in Westmalle in de Belgische gemeente Malle
 Sint-Martinuskapel (Zaventem), een kapel in de Belgische gemeente Zaventem